Kerken of kapellen met deze naam zijn gewijd aan de heilig verklaarde paus Silvester I

Sint-Silvesterkerk (Rubroek) - België
Sint-Silvesterkerk (Westkappel) - Frankrijk
San Silvestro (Pisa) - Italië
San Silvestro (Venetië) - Italië